Desa Paweden kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Paweden (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 109,72), Jawa Tengah, 
 Desa Paweden (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 109,64), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar